«Королева крика» () — амплуа актрисы, часто снимающейся в фильмах ужасов или часто появляющейся на экране в качестве жертвы, преследуемой монстром или маньяком, или регулярно играющей главные женские роли в фильмах данного жанра.

История 
Появление женщин в роли главной героини — главной жертвы произошло уже в немых фильмах ужасов (например, в таких как «Кабинет доктора Калигари» (1920) и «Носферату» (1922). Историк кино Джордж Фелтеншстейн заметил по этому поводу: «Женщины, кричащие от ужаса, являлись оплотом Голливуда — даже когда фильмы были немыми». Однако первой королевой крика, получившей всемирную известность, была Фэй Рэй — красотка из фильма «Кинг Конг» (1933). Тем не менее, подобная известность не радовала актрису, так что она переехала в Англию, чтобы избежать продолжения своей творческой карьеры с подобным титулом, заявляя, что «мне это вообще не нравится … называться Королевой Крика».

Представительницы 
 Фэй Рэй
 Андреа Богарт
 Макарена Гомес
 Кристина Риччи
 Барбара Стил
 Даниэль Харрис
 Джанет Ли
 Дженнифер Лав Хьюитт
 Джейми Александр
 Джейми Ли Кёртис
 Дженна Ортега
 Кейт Бекинсейл
 Кортни Кокс
 Линни Куигли
 Мерседес МакНаб
 Мэрилин Бёрнс
 Нив Кэмпбелл
 Кэтрин Изабель
 Сара Мишель Геллар
 Серина Винсент
 Шони Смит
 Шери Мун Зомби
 Мэри Элизабет Уинстэд
 Наоми Уоттс
 Кристал Лоу

См. также 
 Последняя девушка

Примечания

Ссылки 
 100 year of horror: scream queens — документальный фильм из серии «100 лет ужаса» о представительницах жанра.
 Three screams for these stars
 USA Today Crowns New Generation of Scream Queens
 Scream Queen, a shortfilm by Carlos Atanes

Кинематограф ужасов
Кинематографические штампы
Женщины в культуре и искусстве
Типы персонажей